internacjonalizacja – pojęcie z zakresu stosunków międzynarodowych
 internacjonalizacja – pojęcie z zakresu informatyki
 internacjonalizacja – pojęcie z zakresu ekonomii
 internacjonalizacja – pojęcie z zakresu zarządzania